(anglicky oslava) může být:
 Celebration (Florida) – komunitní městečko na Floridě
 Celebration (album, Uriah Heep) – album Uriah Heep z roku 2009
 Celebration (album, Madonna) – album americké zpěvačky Madonny z roku 1990 (znovuvydáno 2009)
 Celebration (píseň, Madonna) – píseň z alba
 Celebration (píseň, Kool & The Gang) – píseň z roku 1979 od skupiny Kool & The Gang
 Black Celebration – album skupiny Depeche Mode z roku 1986
 Celebration, Florida – píseň skupiny Chumbawamba

Externí odkazy